Жидиловка — название нескольких населённых пунктов:
 Жидиловка — село в Тоцком районе Оренбургской области.
 Жидиловка — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Жидиловка  —  район Таганрога.